Northfield ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Northfield (Connecticut)
 Northfield (Illinois)
 Northfield (Indiana)
 Northfield (Iowa)
 Northfield (Kentucky)
 Northfield (Maine)
 Northfield (Massachusetts)
 Northfield (Minnesota)
 Northfield (New Hampshire)
 Northfield (New Jersey)
 Northfield (Ohio)
 Northfield (Vermont)
 Northfield (Village), Village im Bundesstaat Vermont
 Northfield (Wisconsin), im Jackson County
 Northfield (Town), Town(ship) im Bundesstaat Wisconsin

in Australien:
 Northfield (South Australia)

im Vereinigten Königreich:
 Northfield (Birmingham)
 Northfield (Edinburgh)

und steht auch für den Ursprung der britischen Gruppenanalyse:
 Northfield Experiment

Northfield ist der Familienname folgender Personen:
 Gary Northfield, Comiczeichner, Autor